Le nom de Philippe Lecocq est notamment porté par :

 Un saxophoniste français, membre du Quatuor Diastema au saxophone Soprano.
 Un ingénieur du son français.
 Un administrateur réseau belge.